Resorte puede referirse a:
 Resorte, un objeto elástico, también llamado muelle que almacena energía al ser sometido a un esfuerzo y se desprende de ella sin deformarse cuando el esfuerzo concluye;
 Resorte, un grupo musical mexicano;

"Resorte", nombre alternativo del juego "la goma" que requiere saltar una banda elástica.

Y su plural, resortes, además del objeto, puede referirse a:
 Resortes, un actor mexicano cuyo nombre real era Adalberto Martínez'''.